Nagroda Nemmersa – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe lub kulturalne przez Uniwersytet Northwestern, ustanowione dzięki pośmiertnej darowiźnie byłego profesora Northwestern, Erwina Essera Nemmersa oraz jego brata Frederica. Nagrody z ekonomii i matematyki przyznawane są od 1994 roku co dwa lata. W 2004 roku została ustanowiona trzecia nagroda w dziedzinie muzyki. Wraz ze wzrostem zasobów funduszu nagrody będą oferowane w kolejnych dziedzinach. Laureaci zazwyczaj spędzają 10 tygodni gościnnie oferując wykłady na Uniwersytecie Northwestern w dziedzinie, z której zostali wyróżnieni.

Bracia Nemmers, ustanawiając w testamencie nagrodę darowizną w wysokości 14 milionów, założyli, że będzie ona przyznawana nie tylko z ekonomii i matematyki, ale również w innych dziedzinach, takich jak geologia, inżynieria, muzyka czy medycyna. Mieli również nadzieję, że nagroda z czasem stanie się równie prestiżowa jak Nagroda Nobla. Mimo że nagroda ma charakter stypendium a jej wysokość w 2011 roku wynosi 175 tysięcy dolarów amerykańskich – znacząco mniej niż wysokość Nagrody Nobla – uważa się powszechnie, że jest to najwyższa nagroda pieniężna przyznawana w Stanach Zjednoczonych w tych dziedzinach nauki. Fundusz nagrody wciąż rośnie dzięki zyskom inwestycyjnym, a wraz z jego wzrostem wysokość nagrody ma wzrosnąć i zostaną ustanowione nagrody w dodatkowych dyscyplinach.

Do nagrody Nemmersa nie mogą być nominowani pracownicy akademiccy Northwestern University oraz laureaci Nagrody Nobla.

Nagroda Erwina Pleina Nemmersa w dziedzinie ekonomii 
Erwin Plein Nemmers Prize in Economics (nagroda Erwina Pleina Nemmersa w dziedzinie ekonomii) została nazwana imieniem ojca fundatora. Do tej pory jej laureatami zostali:

Mimo że laureaci Nagrody Nobla nie mogą być nominowani do Nagrody Nemmersa, siedmiu z laureatów nagrody Nemmersa z ekonomii zostało później laureatami Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Byli to:
 Peter Arthur Diamond (w 2010),
 Thomas Sargent (w 2011),
 Robert Aumann (w 2005),
 Daniel McFadden (w 2000),
 Edward C. Prescott (w 2004),
 Lars Peter Hansen (w 2013),
 Jean Tirole (w 2014).

Nagroda Frederica Essera Nemmersa w dziedzinie matematyki 

Frederic Esser Nemmers Prize in Mathematics (nagroda Frederica Essera Nemmersa w dziedzinie matematyki) została nazwana imieniem brata głównego fundatora. Do tej pory jej laureatami zostali:

Nagroda Michaela Ludwiga Nemmersa w dziedzinie muzyki 
Michael Ludwig Nemmers Prize in Music Composition (nagroda Michaela Ludwiga Nemmersa w dziedzinie muzyki) przyznawana jest od 2004 roku, jako wyróżnienie dla kompozytorów. Do tej pory jej laureatami zostali:

Wysokość tej nagrody wynosi 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Wybrane utwory laureata są wykonywane na specjalnym koncercie przez Chicagowską Orkiestrą Symfoniczną.

Przypisy

Bibliografia 
 Nemmers Prizes Northwestern University 

Amerykańskie nagrody matematyczne
Northwestern University